Альфред Фрицевич А́мтман-Бри́едит (настоящая фамилия — А́мтманис ; 1885—1966) — латышский, советский актёр, театральный режиссёр, педагог. Народный артист СССР (1953). Лауреат трёх Сталинских премий (1948, 1950, 1951).

Биография 
Альфред Амтманис родился  года в Валлеской волости (по другим источникам — в селе Валле) Курляндской губернии (ныне — в Вецумниекском крае, Латвия) в крестьянской семье. Отец был звонарём лютеранской церкви в Валле. 

Учился в Фридрихштадтской городской школе (1898—1901). Некоторое время был учеником торговца и театральным волонтёром.

С 1903 года — на сцене Нового латышского театра (Рига). В 1905—1907 — актёр театров «Аполло» (Рига), Латвийского народного театра (Рига), Лиепайского латышского театра. С 1908 года — актёр и режиссёр Нового Рижского театра.

В 1909—1912 годах учился на Латвийских драматических курсах Е. Дубура в Риге.

С приближением линии фронта войны переехал в Петроград, где в октябре 1915 года под его и А. Миерлаукса руководством открылся Новый Латышский театр, в состав которого вошла часть труппы Нового Рижского театра. В театре работал до июня 1918 года.

С 1919 года — актёр и режиссёр Рабочего театра Советской Латвии (позже — Латвийский Национальный театр (1920—1940), Государственный театр драмы Латвийской ССР, ныне — Латвийский Национальный театр) (Рига) (с 1944 года — художественный руководитель, с 1949 — главный режиссёр).

В 1921—1924 годах работал в Театре «Дайлес».

Вёл педагогическую работу. Профессор театрального факультета Латвийской консерватории (ныне Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола) (1949).

Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 5-го созыва.

Умер 15 мая 1966 года в Риге. Похоронен на Лесном кладбище. Надгробный памятник работы скульптора О. Скарайниса установлен в 1970 году.

Семья 
 Брат — Теодорс Амтманис (1883—1938), актёр и режиссёр
 Супруга (1926—1939) — Анта Клинтс (1893—1970), актриса. Народная артистка Латвийской ССР (1950)
 Супруга — Валия Амтмане (1904—1996), актриса.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1947)
 Народный артист Латвийской ССР (1949)
 Народный артист СССР (1953)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение роли Атвасара в спектакле «Глина и фарфор» А. П. Григулиса
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за постановку спектакля «Сын рыбака» В. Т. Лациса
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за постановку спектакля «Земля зелёная» А. М. Упита
 Орден Трёх звёзд IV степени (1928)
 Орден Ленина (1956)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1950, 1965)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Творчество

Роли в театре

Новый Рижский театр 
  — «Индулис и Ария» Я. Райниса — Индулис
  — «Вей, ветерок!» Я. Райниса — Улдис

Театр драмы Латвийской ССР (Латвийский Национальный театр) 
  — «Женитьба Белугина» А. Н. Островского — Белугин
  — «Глина и фарфор» А. П. Григулиса — Атвасар
  — «Кремлёвские куранты» Н. Ф. Погодина — Антон Иванович Забелин
  — «Бесприданница» А. Н. Островского — Мокий Парменович Кнуров

Режиссёрские работы

Театр драмы Латвийской ССР (Латвийский Национальный театр) 
  — «Воскресение» Л. Паэгле
  — «Буря» У. Шекспира
  — «Фуэнте Овехуна» Л. де Веги
  — «Илья Муромец» Я. Райниса
  — «Женитьба Белугина» А. Н. Островского
  — «Мера за меру» У. Шекспира
  — «Разлом» Б. А. Лавренёва
  — «Блудный сын» Р. М. Блауманиса
  — «Невестка» В. Т. Лациса (совм. с В. М. Балюна)
  — «Купальщица Сюзанна» А. М. Упита
  — «Последние» М. Горького
  — «Не всё коту масленица» А. Н. Островского
  — «Лампочки в мешке» А. М. Упита
  — «Учитель Страуме» А. Ю. Броделе
  — «Испанский священник» Ф. Бомонта и Дж. Флетчера
  — «Сын рыбака» В. Т. Лациса
  — «Человек с ружьём» Н. Ф. Погодина
  — «Земля зелёная» А. М. Упита
  — «В кремне огонь» А. П. Григулиса
  — «Борьба без линии фронта» А. М. Якобсона
  — «Времена землемеров» братьев Каудзите
  — «В середине века» Л. Р. Шейнина
  — «Горячие сердца» А. Ю. Броделе
  — «Светлые окна» Ю. П. Ванагса и Е. И. Ратнера
  — «Добрый город» Г. Д. Гулия
  — «Канун грозы» П. Г. Маляревского
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого
  — «Цеплис» П. Розитиса
  — «Злой дух» Р. М. Блауманиса
  — «Не называя фамилий» В. П. Минко (совм. с К. Памше)
  — «К новому берегу» В. Т. Лациса
  — «Индраны» Р. М. Блауманиса
  — «Дни портных в Силмачах» Р. М. Блауманиса
  — «Дон Карлос» Ф. Шиллера
  — «Иосиф и его братья» Я. Райниса
  — «Абелите» В. Саулескалнса
  — «Разыгралася метель» Ж. Гривы
  — «Балтийское море шумит» А. П. Григулиса
  — «Полёт чайки» А. М. Упита
  — «Рига» А. Деглавса
  — «Семья Зитаров» В. Т. Лациса
  — «Новогодняя ночь» Э. Ливса
  — «Шальной барон Бундулс» по Е. Зейболту
  — «Плачет вся моя родня» А. Алунана
  — «Арменуи» А. М. Ширванзаде
  — «Морские ворота» Д. Зигмонте
  — «Просвет в облаках» А. М. Упита
  — «Арменуи» А. М. Ширванзаде
  — «Хозяин» И. Соболева
  — «Жанна д’Арк» А. М. Упита
  — «Возвращение капитана Зундага» («После ненастья») В. Т. Лациса
  — «Семеро братьев» А. Киви

Память 
 Творчеству мастера посвящён документальный фильм 1957 года «Народный художник» (реж. И. Маса).
 С 1966 по 1990 год рижская улица Заубес носила имя Альфреда Амтмана-Бриедитиса.
 В 1985 году в «Званитаю Букас» — доме, где родился А. Амтман-Бриедит, — был открыт мемориальный музей.
 В 1985 году учреждена премия имени А. Амтмана-Бриедита.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Альфред Амтманис-Бриедитис на сайте Национального театра

Персоналии:Новый Рижский театр
Персоналии:Театр Дайлес
Персоналии:Латвийский Национальный театр
Заслуженные деятели искусств Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР
Артисты, известные под псевдонимами
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 5-го созыва
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Похороненные на Лесном кладбище